Ellesmere se poate referi la:

Locuri
 Ellesmere, Shropshire, oraș în comitatul Shropshire din Regatul Unit
 Ellesmere Port, oraș în comitatul Cheshire din Regatul Unit, reședința districtului Ellesmere Port and Neston
 Ellesmere Port and Neston, district nemetropolitan din comitatul Cheshire din Regatul Unit
 Insula Ellesmere din teritoriul Nunavut, în nordul Canadei
 Lacul Ellesmere din regiunea Canterbury a Insulei de Sud a Noii Zeelande

Persoane
 Conte de Ellesmere, titlu de noblețe din Regatul Unit, creat în 1846
 Francis Egerton, primul conte de Ellesmere, politician britanic din secolul al XIX-lea, patron al artelor și președinte al Royal Geographical Society (Societatea Regală de Geografie)